Esistono più comuni francesi con questo nome

Champvans – Giura
Champvans – Alta Saona